Welitschko ist der Familienname folgender Personen:

 Igor Wladimirowitsch Welitschko (* 1995), russischer Beachvolleyballspieler 
 Jewgeni Welitschko (* 1987), kasachischer Skilangläufer
 Olga Jewgenjewna Welitschko (* 1965), russische Fechterin
 Samuil Welitschko, siehe Samijlo Welytschko (1670–nach 1728), ukrainischer Chronist